Встречный — название населённых пунктов в России:
  
 Встречный — посёлок в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Встречный — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.
 Встречный — посёлок в Новоалександровском районе Ставропольского края.
 Встречный — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области, в 2003 г. включен в состав деревни Недобровка.
 Встречный — посёлок в Билибинском районе Чукотского автономного округа, упразднён в 2008 году.

См. также 
 Встречный — советский художественный фильм 1932 года.
 Встречный — советский эскадренный миноносец проекта 30-бис.